

Предистория 
Първоначално е решено Националната футболна дивизия да се състои от 8 отбора – първите три отбора от Софийска спортна област, първите два от Варненска и само първите от Русенска, Пловдивска и Приморска спортна област от класирането в първенствата за 1936/37 година. Победителят от Приморска област е изключен за сметка на този от Тунджанска заради лошото състояние на футболното им игрище. След недоволство от страна на бургаската общественост е решено дивизията да се състои от десет отбора, като се включи и четвъртия отбор от Софийска област, който е популярния отбор на Славия.

Класиране 
Отборите играят всеки срещу всеки в два полусезона с разменено домакинство. Дават се две точки за победа, една за равен и нула за загуба. При равен брой точки се взема предвид головата разлика. Изпадат последните два отбора в съответните им спортни области. Отборите, които влизат на тяхно място се определят след квалификации между представителите от всички спортни области. Спортните области се увеличават с две: от Търновска се отделя Балканска и от Рилска се отделя Пиринска спортна област.

 От дивизията изпадат: Ботев (Пловдив) и Дражев (Ямбол).
 Нови членове на дивизията: АС-23 (София) и Спортклуб (Пловдив).

Резултати

Държавен първенец 
Тича (Варна):

Ив. Калдеринов, П. Розов, Оник Харипян, Василев, А. Ковачев, Х. Петров, Х. Милчев, Б. Кирилов, П. Михайлов, П. Собаджиев, П. Кожухаров, Ив. Сарайдаров, Г. Гарабедов, Ив. Неофитов, В. Петков (капитан), М. Парушев, Николов, Ил. Дончев, Русев, Д. Добрев, Илиев, Г. Радев, Гочев, Дим. Стракиев, Халачев, Константинов, Недков, Н. Ризов, Георгиев, Бойчев, Коцев,

Източници 
 Bulgarian-Football.com
 Репортажи от мачовете с участието на Левски (Русе)

3